Подолесье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Подолесье — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Подолесье — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Подолесье — деревня в Речицком районе Гомельской области.